Toledo, grad u Španjolskoj, sjedište pokrajine Toledo.
 Toledo (pokrajina), pokrajina u središnjoj Španjolskoj.
 Toledo, Ohio, grad u američkoj saveznoj državio Ohio.
 SEAT Toledo, automobil tvornice SEAT.